The Shaggy Dog lautet der Originaltitel dreier US-amerikanischer Filmkomödien:

 Der unheimliche Zotti aus dem Jahr 1959
 Bundles – Ein Hund zum Verlieben, Remake aus dem Jahr 1994
 Shaggy Dog – Hör mal, wer da bellt, zweites Remake aus dem Jahr 2006